Hofstetten névvel a következő cikkek találhatók:
Hofstetten, település Németországban, Baden-Württembergben
Hofstetten, település Németországban, Bajorországban